Ludwigstraße 13 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Ludwigstraße 13 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ludwigstraße 13 (Mönchengladbach), Nordrhein-Westfalen